Блажо Орландић може да се односи на:

 Блажо Јоша Орландић (1912 – 1943), југословенски партизан и народни херој Југославије.
 Блажо Јока Орландић (1914 – 1943), заменик политичког комесара Девете крајишке бригаде и народни херој Југославије.